Заливное — название населённых пунктов:
 Заливное — блюдо из рыбы или мяса.


Населённые пункты

Россия 
 Заливное — упразднённое село в Хабарском районе Алтайского края.
 Заливное — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Заливное — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Заливное — село в Богатовском районе Самарской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Заливное — село в Нижнегорском районе.
 Заливное — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.

Украина 
 Заливное — село в Новониколаевском районе Запорожской области.

См. также 
 Заливной